Серге́й Я́ковлевич Шевче́нко (; ) — советский, украинский футболист и тренер, мастер спорта СССР (1987), чемпион Украины (1992). Заслуженный работник физкультуры и спорта Крыма.

Биография

Карьера игрока 
Родился в Кара-Балте Киргизской ССР, где в военном городке проживала его семья. Там же, в местной ДЮСШ начал заниматься футболом у тренера Анатолия Колмыкова, воспитавшего ряд известных футболистов — Николая Булгакова, Семёна Осиновского, Сергея Фокина. На одном из турниров Кубка юности, в котором участвовали сборные республик, составленные из 15-16 летних игроков, Шевченко, обладавшего сильным ударом с обеих ног, приметил Борис Игнатьев и вскоре пригласил в юношескую сборную СССР. Шевченко получал приглашения от ряда команд высшей лиги, но в итоге став выступать за команду второй лиги «Алга» (Фрунзе), с которой в 1978 году завоевал право выступать в первой лиге. Но в сезоне 1979 года, заняв последнее место, «Алга» снова опустилась во вторую лигу. Сезон 1983 года Шевченко провёл в ещё одной команде мастеров Киргизии — «Алай» (Ош), откуда перебрался в соседний Узбекистан, где в течение двух сезонов выступал за «Нефтяник» из Фергана. С этой командой дважды становился серебряным призёром зонального турнира второй лиги.

По окончании первенства Шевченко получил два предложения о переходе — от «Пахтакора», выступавшего в высшей лиге, и «Таврии» Симферополь. Начальник «Таврии» Анатолий Заяев, сумел уговорить футболиста переехать в Крым. В 1986 году Шевченко дебютировал за симферопольцев в матче 1 тура первенства второй лиги против команды «Авангард» (Ровно), а через несколько туров забил первый гол, поразив ворота керченского «Океана». По итогам первенства «Таврия» финишировала на втором месте. В следующем сезоне Шевченко стал одним из лидеров команды и её капитаном. Играя на позиции центрального полузащитника, стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 гол в чемпионате, который клуб завершил на первом месте и, как победитель зонального турнира, принял участие в переходных матчах за право выступать в 1 лиге, где также победил, а Шевченко в этих играх отличился ещё тремя голами. В этом же году клуб дошёл до полуфинала Кубка СССР, где уступил минскому «Динамо» 0:2. В первой лиге Шевченко выступал до конца 1991 года, а уже со следующего года стартовал независимый чемпионат Украины.

В дебютном чемпионате в чемпионском матче против «Динамо» (Киев) забил решающий гол. Был признан лучшим игроком матча и чемпионата Украины. «Таврия» дебютировала в еврокубках 19 августа в гостевом поединке предварительного раунда Кубка чемпионов против ирландского «Шелбурна», завершившемся нулевой ничьёй. В ответном матче Шевченко забил свой первый голом в еврокубках, открыв счёт на восьмой минуте поединка, закончившегося победой симферопольцев со счётом 2:1. В 1/16 финала «Таврия» дважды уступила швейцарскому «Сьону» — 4:1 и 3:1, Шевченко отличился забитыми мячами в обоих поединках. В следующем чемпионате команда заняла 10 место, а Шевченко перешёл в «Металлист». Проведя часть сезона, принял решение завершить игровую карьеру.

Карьера тренера 
Начал тренировать любительскую команду «Авангард» (Краматорск), ставшую чемпионом Донецкой области. В августе 1996 года Шевченко, по инициативе министра спорта Крыма Николая Гостева и президента Федерации футбола Крыма Валерия Авдыша, был назначен главным тренером «Таврии», сменив на этом посту Ивана Балана, в конце 1996 года покинул команду.

Позже работал в Узбекистане, где несколько сезонов возглавлял «Андижан». В 1999 году команда заняла 6 место, а уже в следующем сезоне Шевченко стал главным тренером другого клуба чемпионат Узбекистана — «Кызылкум» Зарафшан, с которым в 2002 году завоевал бронзовые медали. В начале 2003 года возглавил казахский клуб «Ордабасы», но уже в апреле оставил тренерский пост.

Вернувшись на Украину, в сезоне 2005/06 тренировал второлиговый «Кривбасс-2». В августе 2006 года принял команду «Титан» Армянск. В первом сезоне с новым тренером коллектив занял 3 место в своей группе второлигового турнира, а в следующем первенстве финишировал на втором месте. В 2010 году возглавлял любительский клуб «Химик» Красноперекопск, ставший победителем первенства Крыма.

В январе 2011 года Шевченко был назначен главным тренером краматорского «Авангарда», выступавшего в чемпионате Украины среди любительских команд. В сезоне 2011/12 команда получила профессиональный статус и заняла второе место в своей подгруппе, получив право участвовать в стыковых матчах за выход в первую лигу. Одержав победу в поединке против второй команды группы «А» — черниговской «Десны» — 2:1, во втором стыковом матче уступили перволиговому МФК «Николаев» со счётом 3:4. Но вскоре, из-за снятия с соревнований клуба первой лиги «Нива» (Винница), краматорский клуб всё же получил право участвовать в перволиговом турнире. Свой дебютный сезон во втором эшелоне украинского футбола команда Сергея Шевченко завершила на 7 месте. По завершении осенней части чемпионата сезона 2013/2014 Шевченко покинул краматорский клуб.

В 2012 году за вклад в развитие спорта в Крыму был награждён Почётной грамотой Верховного Совета Крыма.

В июле 2014 года возглавил тренерский штаб узбекской команды «Андижан». Но уже осенью того же года, из-за возникших в клубе финансовых проблем, оставил свой пост. Вернувшись в Крым, в августе 2015 года был назначен на должность спортивного директора ФК ТСК. 27 февраля 2016 года был назначен главным тренером клуба «ТСК-Таврия» Принял российское гражданство. В марте 2017 был вместе с бывшим тренером «Евпатории» Вячеславом Беляевым отчислен с тренерских курсов ФФУ «за поддержку Аннексии Крыма РФ.» 25 апреля после трёх подряд поражений был уволен с должности главного тренера и вернулся на должность спортивного директора клуба.

Достижения

Как игрока 
 Чемпион Украины по футболу: 1992
 Лучший футболист первого чемпионата Украины: 1992
 Победитель зонального турнира второй лиги СССР: 1978, 1987

Как тренера 
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2002

Награды и звания 
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым (19 мая 2008) — За значительный личный вклад в развитие спорта в Автономной Республике Крым, высокий профессионализм, спортивные достижения и в связи с 50-летием со дня основания ООО «Спортивный клуб „Таврия“»

Примечания

Ссылки 
 Сергей Шевченко. Статистика выступлений за «Металлист» (Харьков)
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Металлист»
Футбольные тренеры Украины
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Краматорск»
Тренеры ФК «Таврия»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Кызылкум»
Тренеры ФК «Ордабасы»
Тренеры ФК «Титан» Армянск
Тренеры ФК «Химик» Красноперекопск
Мастера спорта СССР
Заслуженные работники физической культуры и спорта Автономной Республики Крым